Zekow steht für:

 Zekow, deutscher Name von Cekov, Gemeinde im Okres Rokycany, Plzeňský kraj, Tschechien

Zekow ist der Familienname folgender Personen:

 Sergei Pawlowitsch Zekow (* 1953), russischer Politiker